Het seizoen 1982/83 van de Nederlandse Eredivisie was het 27ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. In het voorgaande jaar waren MVV, FC Den Haag en De Graafschap gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen Excelsior, Helmond Sport en Fortuna Sittard.

Ajax werd voor het tweede jaar op rij landskampioen. FC Twente, NAC en N.E.C. degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Toeschouwers 
 Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 2.907.900 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 9.503 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1982/83